Міксотоксодон ()- вимерлий рід нотоунгулят родини токсодонтових, що мешкали в Південній, Центральній і південній частині Північної Америки протягом другої половини плейстоцену, 1 800 000 — 12 000 років тому. Наразі відомий один представник цього роду - Mixotoxodon larensis.

Родова назва Mixotoxodon означає буквально "змішаний токсодон" і відображає той факт. що міксотоксодони сполучали різноманітні риси, притаманні іншим родам токсодонтових.

Опис 

Міксотоксодони досягали розмірів носорогів і важили до 3,8 т, що робило їх найбільшими представниками нотоунгулят. Із всього ряду тільки про міксотоксодонтів відомо, що вони мігрували з Південної Америки під час великого міжамериканського обміну. Рештки тварин зхаходять від Південної Америки (північ Аргентини, захід Болівії і Бразилії) до мексиканських штатів Веракрус і Мічоакан. Найпівнічнішою знахідкою, яку дослідники відносять до міксотоксодона є зуб, найдений в Техасі, США. Поряд з токсодонами, міксотоксодони були найбільш пізніми з відомих нам представників ряду.

Екологія 
Як показали дослідження в Orillas del Humuya (Гондурас), міксотоксодони мешкали в місцях з можливими періодами тривалих посух, де домінуючою була деревна рослинність. Територія поширення виду Mixotoxodon larensis належить до міжтропічної зони між 18° пн. ш. і 27° пд. ш., і не перетиналась з ареалом поширення токсодона. и 27° ю. ш., что не перекрывается с ареалом токсодона.

В районі сучасного штату Сулія, Венесуела, міксотоксодони мешкали поряд з вимерлими жахливими вовками (Canis dirus) і шаблезубими кішками (Smilodon populator). и саблезубыми кошками Smilodon populator.

На території сучасного Техасу міксотоксодони входили в склад фауни прибережної рівнини. Поряд з ними мешкали крокодили, великі черепахи (імовірно, Geochelone), два види коней, бізони, вилорогові, мамути, кюв'єроніуси, західні верблюди, палеолами і гігантські наземні лінивці- еремотерії.

Філогенія 
Наведена нижче кладограма побудована на основі досліджень, проведених Аналією Форасп'єрі і колегами (2014) і показує положення міксотоксодона серед інших токсодонтових:

Примітки

Джерела 

 
 Chimento, Nicolás R., and Federico L. Agnolin. Mamíferos del Pleistoceno Superior de Santiago del Estero (Argentina) y sus afinidades paleobiogeográficas. Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo) 51.6 (2011): 83-100.
 Cisneros, J.C. 2005. New Pleistocene vertebrate fauna from El Salvador. Revista Brasileira de Paleontologia, 8(3):239-255.
 De Porta, Jaime., 1959: Nueva subespecie de Toxodóntido del Cuaternario de Colombia.- Boletín de Geolología, Universidad Industrial de Santander, 3: 55-61.
 Elissamburu A., 2012. Estimación de la masa corporal en géneros del Orden Notoungulata. Estudios Geológicos, Vol 68, No 1, doi:10.3989/egeol.40336.133
 Laurito, César Alberto. Análisis topológico y sistemático del Toxodonte de Bajo de los Barrantes, provincia de Alajuela, Costa Rica. Revista Geológica de América Central 16 (1993).
 Lucas, Spencer G., Guillermo E. Alvarado, and Eduardo Vega. The pleistocene mammals of Costa Rica. Journal of Vertebrate Paleontology 17.2 (1997): 413-427.
 MacFadden, Bruce J. (2005). Diet and habitat of toxodont megaherbivores (Mammalia, Notoungulata) from the late Quaternary of South and Central America. Quaternary Research 64 (2005) 113 – 124.
 McKenna, Malcolm C., and Bell, Susan K. 1997. Classification of Mammals Above the Species Level. Columbia University Press, New York, 631 pp. 
 Paula-Couto, C. (1979). Capítulo XXI, Ordem Notoungulata Roth, 1903. In Tratado de Paleomastozoologia. Academia Brasileira de Ciências, 590 p, Rio de Janeiro.
 Rincón, Ascanio D. Los mamíferos fósiles del Pleistoceno de la cueva del Zumbador (fa. 116), Estado Falcón, Venezuela. Boletín de la Sociedad Venezolana de Espeleología 37 (2003): 18-26.
 Rincón, Ascanio D. New remains of Mixotoxodon larensis Van Frank 1957 (Mammalia: Notoungulata) from Mene de Inciarte tar pit, north-western Venezuela. Interciencia 36.12 (2011): 894-899.
 Van Frank, R. 1957. A fossil collection from northern . 1, Toxodontidae (Mammalia, Notoungulata). American Museum Novitates, 1850:1-38.
 Villarroel A., C. & J. Clavijo ( 2005). Los mamíferos fósiles y las edades de las sedimentitas continentales del Neógeno de la Costa Caribe Colombiana. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias 29 (112): 345-356. ISSN 0370-3908.

Нотоунгуляти
Монотипові роди ссавців
Ссавці плейстоцену
Вимерлі тварини, описані 1957